

The Beatles 
The Beatles est un groupe de pop britannique qui a donné son nom à :
 The Beatles (aussi appelé « Album blanc ») est un album double de ce groupe
 The Beatles (No. 1) est le troisième EP de ce groupe
 « Les Beatles No 1 » est le nom de l'édition française du disque Please Please Me
 The Beatles est une série d'animation mettant en scène ce groupe
 « Les Beatles » est le titre de l'édition française du disque With the Beatles
 The Beatles: Rock Band est un jeu vidéo multiplateformes basé sur ce groupe
 The Beatles est un EP du groupe offert en bonus dans un boîtier qui contenait toutes les publications britanniques
 Les Beatles est un 33 tours, format 25 cm, qui compile leurs huit chansons enregistrées à Hambourg.

Autre
 The Beatles (cellule terroriste)

Voir aussi